Во Владимирской области по состоянию на 01.01.2022 года имелось 134 особо охраняемых природных объекта, общей площадью 345 515,16 га (11,88 % территории области), в том числе: 3 ООПТ федерального значения (183 458 га) и 110 ООПТ регионального значения (158 420,86 га). В числе объектов регионального значения: 34 заказника (149 126,12 га), 73 памятника природы (9 078,93 га), 2 историко-ландшафтных комплекса (214,54 га) и 1 дендрологический парк (1,27 га) и 21 ООПТ местного значения (3 342,76 га).
111 ООПТ (341 754,46 га) поставлены на учёт в государственный кадастр недвижимости (ГКН) как зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).

Крупнейшей ООПТ области является национальный парк «Мещёра», созданный в 1992 году. Его площадь составляет 118 900 га, из которых леса занимают 86 643 га, луга — 18 681 га, водоёмы — 1434 га. На его территории зарегистрировано 1273 вида растений, в том числе — 56 редких, 42 вида зверей, 182 вида птиц, 17 видов рыб.

Управлением ООПТ федерального значения занимается федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Мещёра», полномочиями по управлению ООПТ регионального значения наделено государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» (ГУ «Дирекция ООПТ»).

Распределение ООПТ 

(*) — межмуниципальные ООПТ:
 заказник «Клязьминско-Лухский» (расположен в Вязниковском и Гороховецком районах);
 заказник «Муромский» (расположен в Муромском и Гороховецком районах);
 заказник «Клязьминский береговой» (расположен в Вязниковском и Гороховецком районах);
 заказник «Окский береговой» (расположен в Меленковском и Муромском районах);
 заказник «Гусевской» комплексный (расположен Гусь-Хрустальном районе и городском округе Гусь-Хрустальный).
(**) — межобластные ООПТ:

 заказник «Клязьминский» (расположен во Владимирской и Ивановской областях).

Федерального значения

Национальные парки

Заказники

Регионального значения

Заказники

Памятники природы

Историко-ландшафтные комплексы

Дендрологические парки

Местного значения

Зоны историко-природного ландшафта

Охраняемые природные объекты

Историко-ландшафтные комплексы

См. также 
 География Владимирской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Владимирская